Jan van Kessel (1626-1679) – malarz flamandzki, twórca martwych natur
 Jan van Kessel (1654-1708) – malarz flamandzki, portrecista
 Jan van Kessel (1641-1680) – malarz holenderski, pejzażysta